Il 15 e 16 maggio 2011 (con ballottaggio il 29 e il 30 maggio) in Lombardia si tennero le elezioni per il rinnovo di numerosi consigli comunali.

Milano

Milano

Cassano d'Adda

Nerviano

Pioltello

Rho

San Giuliano Milanese

Bergamo

Treviglio

Mantova

Viadana

Monza e della Brianza

Arcore

Desio

Limbiate

Vimercate

Varese

Varese

Busto Arsizio

Gallarate

Malnate 

Lombardia
2011